Fernando Torres (1958. augusztus 31.–) Costa Rica-i nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve Luis Fernando Torres Zuñiga.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottsága minősítése alapján 1993-ban lett a Primera División de Costa Rica asszisztense. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. Az I. Liga asszisztenseként 2003-ban vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Costa Rica-i labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1993-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2003-ban a FIFA JB 45 éves korosztályát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Az önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk vagy a kijelölt nemzetközi játékvezetőhöz. Selejtező mérkőzéseken a CONCACAF zónában tevékenykedett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

CONCACAF-aranykupa 
Az Egyesült Államok három nagyvárosa adott otthont a 4., az 1998-as CONCACAF-aranykupa labdarúgótornának, ahol a CONCACAF JB partbíróként vette igénybe szolgálatát.

1998-as CONCACAF-aranykupa

CONCACAF-aranykupa mérkőzés

Olimpiai játékok

1996. évi nyári olimpiai játékok
Az 1996. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta.

Férfi labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Források 

Costa Rica-i labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek